Isole del Golfo della Jana  – arcipelago nel Golfo della Jana
 Isole del Golfo dell'Olenëk – arcipelago nel Golfo dell'Olenëk
 Isole del Golfo Saronico – arcipelago nel Golfo Saronico
 Isole del Golfo della Spezia – arcipelago del Golfo della Spezia
 parco nazionale Isole del Golfo – parco nazionale del Canada
 Isole Gulf – arcipelago nello stretto di Georgia